Scheidegg kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Rigi Scheidegg, berg, Schwyz, Bezirk Gersau,

Tyskland 

 Scheidegg, Bayern – kommun, Bayern, Schwaben,

Österrike 

 Passo di Resia, bergspass, 

Robotskapade Österrikeförgreningar